В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Philadelphia 1976, який проходив в рамках Туру WTA 1976, Івонн Гулагонг здобула титул, у фіналі перемігши Кріс Еверт 6-3, 7-63.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (фінал)
  Івонн Гулагонг (Переможниця)
  Вірджинія Вейд (півфінал)
  Маріта Редондо (2-ге коло)

 Розмарі Казалс (чвертьфінал)
 Ольга Морозова (чвертьфінал)
 Відсутня
 Керрі Рід (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1976